Lacellia nestleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Lacellia nestleri ingår i släktet Lacellia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nestleri